Denhoff (clan)
 Jerzy Denhoff - bisschop